De Gucht est un patronyme néerlandais ou flamand qui réfère à une origine : un hameau (du nl. gehucht).
C'est donc la variante flamande de Duhamel.

Variantes:
 Van Gehuchten, Van Gehugten, Van de Gehuchte, Van de Gehucte, Van de Gehugte, Van de Gejuchte, 
 Van Gucht, Van Guchte, Van den Gucht, Van de Gucht, Van der Gucht, Van de Guchte, Van der Guchte, Van der Guchten,
 Van Gught, Van der Gught, Van der Gugten, Van Gugte, 
 Van de Guste, Van der Guste, Van der Gunst, 
 De Gucht, 
 Van der Guth, Verguch, Verguche, Verguchen, Vergught

De Gucht est le patronyme de plusieurs personnes :

 Karel De Gucht, homme politique belge né en 1954
 Jean-Jacques De Gucht, homme politique belge né en 1983, fils de Karel De Gucht.

Patronyme flamand